Жулио Сезар Базилио да Силва (; ), или просто Жулио Сезар () — бразильский футболист, защитник Клуба «Борнео».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Коринтианса». На родине выступал за клуб «Америка» из Натала, также «Гремио Катандувенсе», «Галисию» и «Фламенго». В его составе в 2018 году стал серебряным призёром Лиги Потигуар. В 2019 году перебрался в Европу, став игроком команды четвертого по силе дивизиона Испании — «Вильяфранка».

18 января 2020 года подписал контракт с белорусским клубом «Витебск». В Высшей лиге дебютировал 21 марта в игре первого тура с «Городеей». Жулио Сезар вышел на поле на 62-й минуте вместо Иона Николаеску. В ноябре 2022 года футболист покинул клуб. В конце ноября 2022 года директор клуба официально подтвердил уход игрока по окончании контракта.

В январе 2023 года футболист перешёл в индонезийский клуб «Борнео». Дебютировал за клуб 21 января 2023 года в матче против клуба «Барито Путера».

Достижения 
 «Америка» (Натал)
 Серебряный призёр Лиги Потигуар: 2018

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Витебска»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Америка» Натал
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Борнео»